Tepetitán (Tabasco), een plaats in de Mexicaanse deelstaat Tabasco
 Tepetitán (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement San Vicente